Vogels
Gevogelte (culinair), vlees van bepaalde soorten vogels